Neudörffer (auch Neudörfer) ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Neudörffer (1571–1628), deutscher Schreib- und Rechenmeister, Sohn von Johann Neudörffer d. J. 
 Friedrich Ludwig Ernst Neudörffer (1823–1889), württembergischer Oberamtmann

Siehe auch:
 Neudörfer